Fikciós irodalom
 Jogi fikció